Фомушино — упразднённая деревня в Шекснинском районе Вологодской области.

Входит в состав сельского поселения Сиземского (с 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входила в Чаромское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Чаромский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Шексны — 27 км, до центра муниципального образования Чаромского — 15 км.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

В июле 2020 года упразднена.

Примечания

Ссылки 
 Фомушино в реестре населённых пунктов Вологодской области

Упразднённые населённые пункты Шекснинского района
Исчезнувшие населённые пункты Вологодской области